HPP steht als Abkürzung für:

 High Pressure Preservation (auch Pascalisation oder Bridgmanisation), ein Hochdruckverfahren zur Haltbarmachung von Lebensmitteln
 HPP-Modell, ein nach den Erstbeschreibern benanntes Modell zur Simulation von Gasen
 .hpp, ein Dateiformat; siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/H
 Hentrich, Petschnigg und Partner, ein international tätiges deutsches Architekturbüro, gegründet 1953 in Düsseldorf durch Helmut Hentrich

Abkürzung